Puerta de Hierro puede referirse a:
 Puertas de Hierro, un desfiladero en el río Danubio.
 Puerta de Hierro (Madrid), puerta monumental situada al noroeste de Madrid.
 Nudo de Puerta de Hierro, zona de la M-30 situada en torno al monumento.
 Ciudad Puerta de Hierro, barrio residencial cercano al monumento.
 Real Club Puerta de Hierro, club social y complejo deportivo cercano al monumento.
 Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, inicialmente situado en Ciudad Puerta de Hierro y posteriormente trasladado a Majadahonda.
 Instituto de Investigación Biomédica Puerta de Hierro Majadahonda, órgano gestor de la investigación biomédica que se realiza en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
 Puerta de Hierro (Guadalajara), una colonia en la ciudad mexicana de Zapopan.
 Torre Aura Puerta de Hierro, edificio de ese distrito.
 Torre Centro Médico Puerta de Hierro, edificio de ese distrito.
 Puerta de Hierro, localidad argentina en el partido de San Miguel (provincia de Buenos Aires).
 Puerta de Hierro, el exilio de Perón (2012), película argentina.